Diverses sociétés savantes francophones ont publié une revue nommée Bulletin de la société de géographie, parmi lesquels :
 la société de géographie de Paris : édité de 1822 à nos jours, il est actuellement titré La GéoGraphie ;
 la société de géographie de Marseille : voir le Bulletin de la société de géographie de Marseille (également titré Bulletin de la société de géographie et d’études coloniales de Marseille ;
 la société de géographie d'Égypte (initialement société khédiviale de géographie) : Bulletin de la société de géographie d'Égypte (paraît à partir de 1876) ;
 le Bulletin de la société de géographie de Québec ;
 le Bulletin de la société de géographie d'Anvers.